2 miejscowości w Polsce: 
 Tarnowska Wola – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia 
 Tarnowska Wola – wieś w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Nowa Dęba
inne
 Tarnowska Wola – przystanek kolejowy w Tarnowskiej Woli w woj. podkarpackim